Аннотированный список серий детского киножурнала «Ералаш», созданных с 2000 года по 2009 год. За это десятилетие было выпущено 103 серии (с 137 по 239). Они были показаны по Первому каналу (до сентября 2002 — ОРТ).

2000 год

Серия № 137 
Дата выхода на ТВ: 2000 года

Серия № 138 
Дата выхода на ТВ: 14 октября 2000 года

Серия № 139 
Дата выхода на ТВ: 15 октября 2000 года

Серия № 140 
Дата выхода на ТВ: 21 октября 2000 года

Серия № 141 
Дата выхода на ТВ: 22 октября 2000 года

Серия № 142 
Дата выхода на ТВ: 28 октября 2000 года

2001 год

Серия №143 
Дата выхода на ТВ: 1 июля 2001 года (в титрах год не указан)

 Серия №144 Дата выхода на ТВ: 2 июля 2001 года (в титрах год не указан) Серия № 145 Дата выхода на ТВ: 22 сентября 2001 года Серия № 146 Дата выхода на ТВ: 23 сентября 2001 года Серия № 147 
Дата выхода на ТВ: 29 сентября 2001 года

 Серия № 148 Дата выхода на ТВ: 30 сентября 2001 года 2002 год 
 Серия №149 Дата выхода на ТВ: апрель 2002 года Серия №150 Дата выхода на ТВ: апрель 2002 года Серия № 151 Дата выхода на ТВ: осень 2002 года Серия № 152 Дата выхода на ТВ: июль 2002 года Серия № 153 Дата выхода на ТВ: июль 2002 года Серия № 154 Дата выхода на ТВ: июль 2002 года Серия № 155 Дата выхода на ТВ: август 2002 года 2003 год 
 Серия №156 Дата выхода на ТВ: 7 сентября 2003 года (в титрах год не указан) Серия № 157 Дата выхода на ТВ: 13 сентября 2003 года (в титрах год не указан) Серия № 158 Дата выхода на ТВ: 14 сентября 2003 года (в титрах год не указан) Серия № 159 Дата выхода на ТВ: 20 сентября 2003 года (в титрах год не указан) Серия № 160 Дата выхода на ТВ: 21 сентября 2003 года (в титрах год не указан) Серия № 161 Дата выхода на ТВ: 27 сентября 2003 года (в титрах год не указан) Серия № 162 Дата выхода на ТВ: 28 сентября 2003 года (в титрах год не указан) Серия № 163 Дата выхода на ТВ: 4 октября 2003 года Серия № 164 Дата выхода на ТВ: 5 октября 2003 года Серия № 165 Дата выхода на ТВ: 11 октября 2003 года Серия № 166 Дата выхода на ТВ: 12 октября 2003 года Серия № 167 Дата выхода на ТВ: 9 ноября 2003 года 2004 год 
 Серия №168 Дата выхода на ТВ: 25 января 2004 года Серия № 169 Дата выхода на ТВ: 10 апреля 2004 года Серия № 170 Дата выхода на ТВ: 17 апреля 2004 года Серия № 171 Дата выхода на ТВ: 18 апреля 2004 года Серия № 172 Дата выхода на ТВ: 15 мая 2004 года Серия № 173 Дата выхода на ТВ: 16 мая 2004 года Серия № 174 Дата выхода на ТВ: 20 ноября 2004 года Серия № 175 Дата выхода на ТВ: 4 декабря 2004 года Серия № 176 Дата выхода на ТВ: 14 декабря 2004 года Серия № 177 Дата выхода на ТВ: 24 декабря 2004 годаПримечания: Последняя серия, в заглавной заставке которой использовалось первоначальное хоровое исполнение песни ансамблем "Непоседы".Серия № 178 Дата выхода на ТВ: 27 декабря 2004 года Серия № 179 Дата выхода на ТВ: 28 декабря 2004 года 2005 год 
 Серия № 180 Дата выхода на ТВ: 19 сентября 2005 года Серия № 181 Дата выхода на ТВ: 20 сентября 2005 года Серия № 182 Дата выхода на ТВ: 21 сентября 2005 годаПримечания: Первая серия, начальная заставка и титры которой были созданы с помощью компьютерных технологий Серия № 183 Дата выхода на ТВ: 22 сентября 2005 года Серия № 184 Дата выхода на ТВ: 16 декабря 2005 года Серия № 185 Дата выхода на ТВ: 19 декабря 2005 годаСерия № 186 Дата выхода на ТВ: 20 декабря 2005 годаСерия № 187 Дата выхода на ТВ: 21 декабря 2005 годаПримечания: Первая серия, в начальной заставке которой стали использоваться новая аранжировка от Александра Клевицкого, а также новый хоровой вариант в исполнении "Непосед" Серия № 188 Дата выхода на ТВ: 22 декабря 2005 года Серия № 189 Дата выхода на ТВ: 23 декабря 2005 года Серия № 190 Дата выхода на ТВ: 27 декабря 2005 годаСерия № 191        Дата выхода на ТВ: 30 декабря 2005 года 2006 год 
 Серия № 192 Дата выхода на ТВ: 1 апреля 2006 года Серия № 193 Дата выхода на ТВ: 1 апреля 2006 года Серия № 194 Дата выхода на ТВ: 1 апреля 2006 года Серия № 195 Дата выхода на ТВ: 30 апреля 2006 года Серия № 196 Дата выхода на ТВ: 30 апреля 2006 года Серия № 197 Дата выхода на ТВ: 14 мая 2006 года Серия № 198 Дата выхода на ТВ: 14 мая 2006 года Серия № 199 Дата выхода на ТВ: 21 мая 2006 года Серия № 200 Дата выхода на ТВ: 21 мая 2006 года Серия № 201 Дата выхода на ТВ: 3 сентября 2006 года Серия № 202 Дата выхода на ТВ: 10 сентября 2006 года Серия № 203 Дата выхода на ТВ: 17 сентября 2006 года 2007 год 
 Серия № 204 Дата выхода на ТВ: 1 апреля 2007 года Серия № 205 Дата выхода на ТВ: 1 апреля 2007 года Серия № 206 Дата выхода на ТВ: 1 апреля 2007 года Серия № 207 Дата выхода на ТВ: июль 2007 года Серия № 208 Дата выхода на ТВ: июль 2007 года Серия № 209 Дата выхода на ТВ: август 2007 года Серия № 210 Дата выхода на ТВ: август 2007 года Серия № 211 Дата выхода на ТВ: декабрь 2007 года Серия № 212 Дата выхода на ТВ: декабрь 2007 года Серия № 213 Дата выхода на ТВ: декабрь 2007 года Серия № 214 Дата выхода на ТВ: 2007 года 2008 год 
 Серия № 215 Дата выхода на ТВ: январь 2008 года Вратарь сборной
 Экипаж
 Про маленького Васю

 Серия № 216 Дата выхода на ТВ: 6 сентября 2008 года Чистюля
 Весомое доказательство
 Мумия

 Серия № 217 Дата выхода на ТВ: 28 сентября 2008 года Шапочное знакомство
 Жажда знаний
 Гантели

 Серия № 218 Дата выхода на ТВ: 5 октября 2008 года Хитрый маршрут
 Клоун
 Фокус-покус

 Серия № 219 Дата выхода на ТВ: 12 октября 2008 года Знание — сила
 Как тебя зовут?
 Снимите меня!

 Серия № 220 Дата выхода на ТВ: 19 октября 2008 года Помидор
 Попугай
 Укротитель

 Серия № 221 Дата выхода на ТВ: 26 октября 2008 года Чик-чирик!
 Помощница
 Нас не догонишь…

 Серия № 222 Дата выхода на ТВ: 3 ноября 2008 года Скверный характер
 Сказка для малышей
 Русалочка

 Серия № 223 Дата выхода на ТВ: 9 ноября 2008 года Комната смеха
 Детство
 Важный вопрос

 Серия № 224 Дата выхода на ТВ: 16 ноября 2008 года Принцесса на горошине
 Урок музыки
 Гости

 Серия № 225 Дата выхода на ТВ: 23 ноября 2008 года Большой секрет
 Волшебная палочка
 Инквизиция

 Серия № 226 Дата выхода на ТВ: 30 ноября 2008 года Вовка не выйдет
 Вдохновение
 Игрушка

 Серия № 227 Дата выхода на ТВ: 7 декабря 2008 года 2009 год 
 Серия №228 Дата выхода на ТВ: 1 марта 2009 года С Новым Годом!
 Шёл, упал, очнулся — гипс…
 Слабак

 Серия № 229 Дата выхода на ТВ: 1 марта 2009 года Серия № 230 Дата выхода на ТВ: 15 марта 2009 года Берегись автомобиля
 Месть пирата
 Избушка там на курьих ножках

 Серия № 231 Дата выхода на ТВ: 22 марта 2009 года Штрафной удар
 Пароль
 Писк моды     В РОЛЯХ: Ангелина Римашевская,  Мария Рыбакова   

 Серия № 232 Дата выхода на ТВ: 29 марта 2009 года Зимой и летом одним цветом
 Меня зовут Вася
 Напугали

 Серия № 233 Дата выхода на ТВ: 24 мая 2009 года Жених
 Страшный сон
 Верная примета

 Серия № 234 Дата выхода на ТВ: 24 мая 2009 года Серия № 235 Дата выхода на ТВ: 13 сентября 2009 года Ненормативная лексика
 Верные друзья
 Давай поговорим

 Серия № 236 Дата выхода на ТВ: 19 сентября 2009 года Эхо
 Не место красит человека
 8 марта

 Серия № 237 Дата выхода на ТВ: 26 сентября 2009 года Жарко
 Комплименты
 Отелло.Ru

 Серия № 238 Дата выхода на ТВ: 3 октября 2009 года Серия № 239 Дата выхода на ТВ: 4 октября 2009 года'''

Ссылки 
 Список сюжетов на официальном сайте

Ералаш